Tittmann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Tittmann (1784–1864), deutscher Advokat, Geheimer Archivar und Historiker in Dresden
 Fritz Tittmann (1898–1945), deutscher Politiker der NSDAP und SS- und Polizeiführer in Nikolajew
 Harold H. Tittmann (1893–1980), amerikanischer Diplomat
 Johann August Tittmann (1774–1840), deutscher Mediziner und Botaniker
 Johann August Heinrich Tittmann (1773–1831), deutscher Theologe und Philosoph
 Julius Tittmann (1814–1883), deutscher Literaturwissenschaftler
 Karl August Tittmann (1775–1834), Rechtswissenschaftler
 Karl Christian Tittmann (1744–1820), Professor für Theologie in Wittenberg sowie Superintendent und Oberkonsistorialrat in Dresden
 Klaus Tittmann (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Louise Tittmann (1794–1871), deutsche Hausfrau, Lehrerin und Zeichenlehrerin
 Otto Hilgard Tittmann (1850–1938), deutsch-amerikanischer Geodät, Geograph und Astronom; 1888 Mitbegründer der National Geographic Society
 Siegfried Tittmann (1954–2017), deutscher Politiker (bis 2007 DVU, seither parteilos)

Siehe auch:
 Tittmann-Gletscher
 Dittmann